Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus en l'honneur de Thérèse de Lisieux sous le vocable « sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus » :
 la cathédrale Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus d’Abengourou en Côte d’Ivoire ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Bouaké en Côte d’Ivoire ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Sokodé au Togo.

Voir aussi 
 La cathédrale Sainte-Thérèse-de-Lisieux de Hamilton dans les Bermudes est dédiée à la même sainte.
 
 
 Liste des cathédrales

ThérèseEnfantJésus
~ThérèseLisieux